Elkton kan syfta på:

Elkton, Kentucky
Elkton, Maryland
Elkton, Michigan
Elkton, Oregon
Elkton, Tennessee
Elkton, Virginia